Belgijska Izba Gospodarcza (ang. Belgian Business Chamber, BBC) jest dobrowolną organizacją pozarządową, działającą jako związek pracodawców. Powstała w 1992 jako nieformalny klub, w którym belgijscy przedsiębiorcy i ich rodziny mogli spotykać się i dzielić doświadczeniami.

Obecnie Belgijska Izba Gospodarcza zrzesza dużą liczbę firm belgijskich działających w Polsce. Jej członkami mogą również zostać inne przedsiębiorstwa zainteresowane nawiązaniem stosunków biznesowych z partnerami belgijskimi.

Misją Belgijskiej Izby Gospodarczej jest przede wszystkim budowanie sprzyjających warunków dla współpracy gospodarczej między firmami z obu państw oraz promocja Belgii w Polsce. W tym celu Izba organizuje m.in. spotkania typu Business Mixer, Speed Business Meeting i Business Breakfast, konferencje, seminaria i szkolenia. Belgijska Izba Gospodarcza przygotowuje corocznie Dni Belgijskie – cykl imprez o charakterze biznesowo-kulturalnym, które tradycyjnie odbywają się w drugiej połowie listopada. Oprócz tego BBC wydaje również katalog firm Belgian Business Directory Poland, w którym odnaleźć można informacje o ponad 300 przedsiębiorstwach powiązanych z Belgią i działających w Polsce oraz wiele innych cennych informacji.

Historia 
W okresie międzywojennym od 1920 działała w Warszawie Polsko-Belgijska Izba Handlowa (Chambre de Commerce Polono-Belge), z siedzibą w Al. Jerozolimskich 26 (1927-1930), w kamienicy Bychowskiego/Natansona przy ul. Nowy Świat 2 (1932), następnie przy ul. Zgody 11 (1934-1939). Skupiała 100 członków.

Propolski samorząd gospodarczy w Belgii 
W 1921 powołano Belgijsko-Polską Izbę Handlową (Chambre de Commerce Belgo-Polonaise), która w latach 1927–1938 mieściła się w Brukseli przy rue du Cale 33. Izba zrzeszała 225 członków. Od 1926 izba wydawała „Bulletin de la Chambre de Commerce Belgo-Polonaise”.

Współcześnie w Brukseli działa od 1959 Belgijsko-Polsko-Luxemburska Izba Handlowa Bepolux (Belgisch-Luxemburgs-Poolse Kamer van Koophandel) przy Bd. A. Reyerslaan 80. Zrzesza 54 firmy. strona izby oraz
 Izba Handlowa Bruksela-Polska (Chambre de Commerce Bruxelles-Pologne, Kamer van Koophandel Brussel-Polen) w Alée de la Recherche 60, 1070 Bruxelles
 Flamandzko-Polska Izba Handlowa (Vlaams-Poolse Handelskamer) przy Lange Kruisstraat 7, 9000 Ghent
 Izba Handlowa Walonia-Polska (Chambre de Commerce Wallonie-Pologne) przy Rue Boucqueau 13, 7100 La Louviere

Siedziba 
Belgijska Izba Gospodarcza mieściła się m.in. przy ul. Postępu 15 (2004), w al. Jana Pawła II 23 (-2012), Al. Jerozolimskich 92 (2012-2015), przy ul. 17 Stycznia 48 (2015-2020), i obecnie ul. Komitetu Obrony Robotników 48 (2020-).

Zobacz też 
 Ambasada Belgii w Polsce
 Ambasada Luksemburga w Polsce

Przypisy

Bibliografia 
 Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych Sp. z o.o., Warszawa
 książki adresowo-telefoniczne

Linki zewnętrzne 
 
 Inwestycje i Handel we Flandrii FIT
 Przedstawicielstwo Regionu Brukseli-Stolicy w Polsce
 BEPOLUX

Izby gospodarcze
Organizacje w Polsce
Stosunki polsko-belgijskie
Gospodarka Belgii
Organizacje pracodawców
Gospodarka Polski